Gli AEW Awards sono premi assegnati dalla federazione di wrestling della All Elite Wrestling in base agli avvenimenti accaduti durante l'anno.

Edizioni

2021 
La prima edizione degli AEW Awards si è svolta il 27 gennaio 2021 ed è stata condotta da Tony Schiavone e Britt Baker con la partecipazione speciale di Shaquille O'Neal.

Collegamenti esterni 
 

All Elite Wrestling